Да бъдеш или да не бъдеш може да се отнася за:
 Да бъдеш или да не бъдеш, монолог от драмата „Хамлет“ на Уилям Шекспор
 Да бъдеш или да не бъдеш (филм, 1942), филм на Ернст Любич
 Да бъдеш или да не бъдеш (филм, 1983), филм на Мел Брукс